EV1 – Itinerario Atlantico del Litorale EuroVelo, da Capo Nord a Sagres
 General Motors EV1 – auto elettrica della General Motors
 Saab EV-1 – automobile della Saab